Михаил Аввакумов:
 Аввакумов, Михаил Васильевич (1907—1975) — военный лётчик и военачальник, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
 Аввакумов, Михаил Николаевич (род. 1938) — художник-график, плакатист, член-корреспондент Российской академии художеств.